Ива́н Григо́рьевич Бусько́ (1903, Санкт-Петербург — 1991) — советский деятель органов государственной безопасности, полковник (1943), собственноручно ликвидировавший петроградского налётчика Лёньку Пантелеева.

Биография 
Родился в 1903 году в Санкт-Петербурге в белорусской семье. Член ВКПБ с 1920 года.

С 1919 года — на военной службе, общественной и политической работе. — участник Гражданской войны, чекист, пограничник на Дальнем Востоке, оперуполномоченный 5-го отдела УНКВД, помощник начальника 10-го отделения, заместитель начальника отделения 5-го отдела. С марта 1941 года — начальник 3-го отдела УНКВД по Ленинградской области, затем заместитель начальника особого отдела НКВД 8-й, 9-й резервной, 24-й армий, с февраля 1943 года — начальник ОО НКВД 66-й армии, с февраля 1944 года — начальник ОКР «Смерш» 5-й гвардейской армии, затем 2-й танковой армии, с декабря 1944 года — начальник ОКР «Смерш» 69-й армии, с августа 1945 года — заместитель начальника УКР «Смерш» Бакинского военного округа, с апреля 1946 года — начальник ОКР «Смерш» 18-й армии Тбилисского военного округа, с августа 1946 года — начальник ОКР «Смерш» 4-й армии Закавказского военного округа. Приказом МГБ № 2318 от 16 апреля 1947 года уволен в запас МГБ по состоянию здоровья.

Персональный пенсионер союзного значения с 1 марта 1978 года.

Умер в 1991 году.

Ссылки 
 Мацкевич. Мифы преступного мира. — С.  
 Бусько 
 Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. Том V. Книга 2. Границы СССР восстановлены (1 июля — 31 декабря 1944 г.) — С. 707 

Участники Гражданской войны в России (красные)
Контрразведчики
Сотрудники НКВД
Военнослужащие войск НКВД Великой Отечественной войны
Контрразведчики Великой Отечественной войны
Участники Сталинградской битвы
Участники битвы за Днепр
Участники Берлинской операции
Члены КПСС
Смерш